British Open 1997 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 27 марта по 5 апреля 1997 года в Плимуте, Англия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:2.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Найджел Бонд 5:0 Тони Ноулз  
 Энди Хикс 5:2 Роберт Милкинс  
 Тони Драго 5:3 Уэйн Джонс  
 Иан Маккалох 5:2 Стивен Ли  
 Марк Уильямс 5:4 Джейсон Принс  
 Ник Пирс 5:4 Крис Смолл  
 Дрю Хенри 5:3 Джон Пэррот  
 Гэри Уилкинсон 5:3 Терри Мёрфи  
 Майкл Джадж 5:3 Кен Доэрти  
 Ник Уокер П:отказ Род Лоулер  
 Доминик Дэйл 5:3 Джимми Уайт  
 Стив Джеймс 5:3 Тони Чеппел  
 Ален Робиду 5:3 Джо Перри  
 Энтони Хэмилтон 5:2 Ли Ричардсон  
 Питер Эбдон 5:2 Фергал О’Брайен  
 Джимми Мики 5:4 Джо Свэйл  

 Энтони Болсовер 5:4 Джон Хиггинс  
 Мартин Кларк 5:3 Грэм Дотт  
 Стив Дэвис 5:1 Маркус Кэмпбелл  
 Марк Дэвис 5:2 Дин О'Кейн  
 Даррен Морган 5:3 Шон Стори  
 Вилли Торн 5:4 Шокат Али  
 Алан Макманус 5:2 Тони Джонс  
 Марк Кинг 5:2 Дэйв Финбоу  
 Джерард Грин 5:4 Ронни О'Салливан  
 Пол Суини 5:4 Мик Прайс  
 Дэйв Харольд 5:4 Билли Снэддон  
 Деннис Тейлор 5:2 Стивен Мёрфи  
 Пол Макфилипс 5:4 Джеймс Уоттана  
 Джейсон Фергюсон 5:2 Стив Джадд  
 Стивен Хендри 5:3 Карл Броутон  
 Пол Уайкс 5:3 Нил Фудс

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
1997 год в снукере